Суперкубок Швеції з футболу 2009  — 3-й розіграш турніру. Матч відбувся 21 березня 2009 року між чемпіоном Швеції  клубом Кальмар та володарем кубка Швеції Гетеборгом.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на svenskfotboll 
 Матч на transfermarkt 

2009
Швеція